Andesschreeuwuil
 Balsasschreeuwuil
 Bosschreeuwuil
 Colombiaanse schreeuwuil
 Cubaanse schreeuwuil
 Chocóschreeuwuil
 Cholibaschreeuwuil
 Donkerbruine schreeuwuil
 Gevlekte schreeuwuil
 Heuvelschreeuwuil
 Hoys schreeuwuil
 Kaalpootschreeuwuil
 Kaneelkleurige schreeuwuil
 Langoorschreeuwuil
 Mangrove-schreeuwuil
 Marañónschreeuwuil
 Maria Koepckes schreeuwuil
 Marmerschreeuwuil
 Oostelijke schreeuwuil
 Rionaposchreeuwuil
 Roodwangschreeuwuil
 Santabarbaraschreeuwuil
 Santamartaschreeuwuil
 Westelijke schreeuwuil
 Witkeelschreeuwuil
 Zwartkapschreeuwuil